Большая Лекма:

 Большая Лекма (приток Вятки) — река в России, протекает в Кировской области, Республике Коми. 
 Большая Лекма (приток Лекмы) — река в Российской Федерации, протекает в Кировской области, Республике Коми.